Региональное название ряда лекарственных и некоторых других растений:
 Белозор болотный
 Лагенария обыкновенная
 Сердечник луговой
 Черноголовка обыкновенная